Панаев — русская фамилия; женская форма Панаева. Известные носители:

 Панаев, Борис Аркадьевич (1878—1914) — ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка, герой Первой мировой войны.
 Панаев, Валерьян Александрович (1824—1899) — российский инженер-путеец, строитель Николаевской железной дороги, создатель Панаевского театра.
 Панаев, Виктор Викторович (род. 1985) — российский велоспортсмен, тренер по велоспорту.
 Панаев, Владимир Иванович (1792—1859) — русский поэт и чиновник, тайный советник, статс-секретарь.
 Панаев, Гурий Аркадьевич (1880—1914) — штабс-ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка, герой Первой мировой войны.
 Панаев, Иван Иванович (1812—1862) — писатель и литературный критик, журналист.
 Панаев, Иван Иванович (1753—1796) — пермский прокурор, писатель, отец Владимира Ивановича Панаева и дед Ивана Ивановича Панаева
 Панаев, Ипполит Александрович (1822—1901) — действительный статский советник, инженер путей сообщения Николаевской железной дороги; автор ряда книг философского содержания. 
 Панаев, Лев Аркадьевич (1882—1915) — ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка, герой Первой мировой войны.
 Панаев, Фёдор Николаевич (1856—1933) — русский учёный, советский климатолог и педагог.